Corbon puede referirse a: 

 Corbon, comuna francesa situada en Calvados.
 Corbon, comuna francesa situada en Orne.